Юхан Яанович Йоонас (; (12(24).05.1888 — 10.06.1986) — председатель колхоза «Хелленурме» Валгаского района Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (1958).

Член КПСС с 1956 г.

В 1944—1946 сельскохозяйственный рабочий в Эльваском районе.

С 1948 года председатель колхоза «Хелленурме» (до 1956 — имени Сталина) Валгаского района.

Под его руководством колхоз получал высокие урожаи зерна и картофеля, надои молока, привесы КРС и свиней.

С 1970 г. на пенсии.

Герой Социалистического Труда (1958). Награждён орденом «Знак Почёта», двумя медалями, а также медалями ВСХВ и ВДНХ, в том числе Большой золотой.

Источники 
 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 2
 Фильм Sotsialistliku töö kangelane - Juhan Joonas (1958) Ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 14, 1/6